Suskityrannus hazelae es la única especie conocida del género extinto Suskityrannus de dinosaurio terópodo tiranosauroideo que vivió a mediados del período Cretácico, hace aproximadamente 92 millones de años, durante el  Turoniense, en lo que es hoy Norteamérica. El espécimen fósil tipo fue hallado en rocas de la Formación Moreno Hill, que formaba parte del sur del antiguo continente de Laramidia, en la Cuenca Zuni en el oeste de Nuevo México, Estados Unidos.

Descripción 

Los dos especímenes de Suskityrannus medían aproximadamente un metro de altura y alrededor de tres metros de longitud, pesando entre 20 a 40 kilogramos. Es posible que ambos especímenes correspondan a individuos juveniles. Se concluyó que uno de los ejemplares tendría una edad de 3 años con base en análisis de sus anillos óseos. Tanto el cráneo como los pies de Suskityrannus son mucho más delgados que los de otros tiranosauroideos. Esta especie ya poseía muchos de los rasgos clave del plan corporal de los tiranosauroideos, incluyendo el más antiguo registro filogenético del pie con arctometatarso en los tiranosauroideos.

Descubrimiento e investigación 

Mencionado originalmente como un pequeño dromeosáurido por Wolfe y Kirkland en 1998 en su descripción de Zuniceratops, y recibió su descripción formal en 2019 como un género de tiranosauroideo primitivo. Suskityrannus fue referido informalmente como el "Celurosaurio de Zuni", " tiranosaurio de Zuni", y por el documental de 2011 Planet Dinosaur " Zunityrannus " antes de su descripción científica. Los fósiles originales fueron encontrados por Robert Denton, un geólogo profesional de Virginia, y un adolescente nativo de Mesa, Sterling Nesbitt , que era un voluntario del museo que vino a una excavación con el paleontólogo Doug Wolfe. Tanto el espécimen holotipo MSM P4754, un cráneo parcialmente articulado y unos cuantos huesos postcraneales y el espécimen paratipo MSM P6178, restos parcialmente articulados y asociados incluyendo algunos huesos craneales y un esqueleto postcraneal incompleto, se encuentran alojados en las colecciones del Museo de Historia Natural de Arizona. El nmbre del género significa "coyote tirano", deriva del vocablo suski significa "coyote" en zuni y del latín Tyrannus por tirano.

Clasificación
La determinación original como dromeosáurido en 1998 no se basó en un examen exhaustivo del animal. En la década de 1990, los dromeosáuridos eran muy populares como resultado de Jurassic Park , y dado que el tamaño, la ubicación y la edad geológica no entraban en conflicto con tal identificación, era natural verlos como un pariente de Velociraptor. El análisis de 2004 en realidad tenía como objetivo refutar una ubicación en Dromaeosauridae. La corta depresión alrededor de la fenestra antorbitalis, los dientes transversalmente aplanados con estrías en ambos bordes cortantes, los dientes similares en el premaxilar, las vértebras opistocolicas del cuello, los trocánteres anteriores muy colocados, el cuarto trocánter que sobresale y la falta de un surco anterior entre los tubérculos articulares inferiores del fémur son todos desviaciones de la condición normal en dromeosáuridos. Entonces, su ubicación basal en Tetanurae en realidad significaba "más basal que Dromaeosauridae", no que el animal estuviera justo por encima del punto de ramificación en el árbol genealógico.

En 2019, Suskityrannus se colocó basalmente en Tyrannosauroidea, justo debajo de Timurlengia en el árbol genealógico, uno de los pocos tiranosauroides conocidos de mediados del período Cretácico. Suskityrannus proporcionaría información importante sobre la evolución de ese grupo. Por ejemplo, como una de las formas de tiranosauroide más básicas, el animal tiene un hocico en forma de U y un pie arctometatarsiano. Por lo tanto, muestra adaptaciones tempranas a una combinación de mayor fuerza de mordida y un estilo de vida de carrera más activo.

Filogenia

A continuación se presenta un cladograma basado en el análisis filogenético de Suskityrannus.

Paleobiología 
El área de Nuevo México en la cual habitó Suskityrannus es una zona rica en fósiles. Representa un periodo de transición entre las faunas típicas del Cretácico inferior y las de finales del Cretácico. Esta formación habría sido la costa de un golfo de clima lluvioso y con grandes cantidades de vegetación exuberante y densa, con presencia de dinosaurios. Se han identificado en esta región algunos otros taxones, tales como el ceratopsio Zuniceratops, el tericinosaurio Nothronychus y un dromeosáurido sin nombrar. La descripción de Suskityrannus llena una serie de vacíos filogenéticos, morfológicos y temporales que han permitido a los investigadores reconstruir la evolución de los tiranosauroideos.

Referencias 

Tyrannosauroidea
Dinosaurios de América del Norte
Dinosaurios del Cretácico